Мисс интернешнл 2019 () — 59-й международный конкурс красоты Мисс интернешнл. Победительницей стала представительница Таиланда — Сиретхорн Лиарамват.

Участницы из 83 стран и территории приняли участие в международном конкурсе красоты превзойдя предыдущий рекорд в 77 участниц 2018 года.

Закулисье 

11 апреля 2019 года, на официальных страницах конкурса в Instagram и Facebook было сообщено, что конкурс пройдёт 12 ноября 2019 года в Tokyo Dome City Hall, Бункё, Токио, Япония. Начало въезда участниц 25 октября.

Результаты

Места

Континентальные королевы

Специальная награда

Участницы 
Список из 83 участниц, которые примут участие в конкурсе красоты:

Примечания

Дебютировали

Вернулись 
Последний раз участвовали в 1969 году:
 
Последний раз участвовали в 2008 году:
 
Последний раз участвовали в 2009 году:
 
Последний раз участвовали в 2012 году:
 
 
Последний раз участвовали в 2013 году:
 
 
Последний раз участвовали в 2014 году:
 
Последний раз участвовали в 2015 году:
 
Последний раз участвовали в 2016 году:
 
 
 
Последний раз участвовали в 2017 году:

Обозначения

Замены

Отказались 
 
 
 
 
 
 
 
  — Из-за торгового спора между Японией и Южной Кореей, организаторы Мисс Южная Корея отказались от участия.

Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, которые участвовали или будут участвовать в других конкурсах красоты:

Мисс Вселенная
 2018 год: : Афина МкНинч
 2018 год: : Андреа Тоскано
Мисс Земля
 2017 год: : Ангель Коссинда (Топ 16)
 2018 год: : Сона Даниелян
 2018 год: : Моник Шиппен
Мисс супранешнл
 2015 год: : Рейчел Нимегерс (Топ 20)
 2018 год: : Соня Айт Мансур (от  )
 2018 год: : Андреа Коман (Топ 10)
Miss Grand International
 2017 год: : Рейчел Нимегерс
 2017 год: : Соня Айт Мансур (от  )
 2018 год: : Павани Витанаг (Топ 20)
Miss Asia Pacific International
 2018 год: : Сона Даниелян
Miss Intercontinental
 2017: : Юнис Элизабет Ракель Баско (от  )
Top Model of the World
 2016: : Соня Айт Мансур (от  )
Miss Eco International
 2017: : Соня Айт Мансур (от  )
Miss Tourism International
 2018: : Никита А Хоран
Miss Tourism World (China-based)
 2018: : Мари Орешкина (Победитель)
Miss Tourism Queen International
 2018: : Рейчел Нимегерс (2-я Вице мисс)
Miss Tourism and Culture Universe
 2019: : Соня Айт Мансур (от  ; 5-я Вице мисс)
Miss Global
 2018: : Тамила Ходжаева (2-я Вице мисс)
Miss Europe
 2019: : Аннабелла Памела Флек (Топ 10)
Reina Hispanoamericana
 2018: : Селена Мария Уриас
 2018: : Ана Рита Агияр
Reina Del Tropico
 2018: : Селена Мария Уриас
Queen Beauty Universe
 2017: : Алиса Ондрашова
Face of Beauty International
 2014: : Афина МкНинч
 2015: : Соня Айт Мансур (от  ''; Топ 15)
World Miss University
 2018: : Ана Рита Агияр

См. также 
 Мисс Земля 2019
 Мисс мира 2019
 Мисс Вселенная 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на английском языке)
 Официальный сайт (на японском языке)

2019 год в Японии
Мисс интернешнл
События 12 ноября
Ноябрь 2019 года